Fred George Aandahl, Amerikaans politicus
Frederick Aandahl, Amerikaans architect